Селишта могу бити:

 Селишта (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Селишта (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Селишта (Берковићи), насеље у општини Берковићи, Република Српска, БиХ
 Селишта (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Селишта (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Селишта (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ

Види још 
 Селиште